Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 22 по 24 апреля 2022 года. Это был четвёртый этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Данный Гран-при — один из трёх в чемпионате 2022 года, проводимый со спринтом.

Поул-позицию и гонку выиграл Макс Ферстаппен на «Ред Булл», одновременно установив быстрейший круг и пролидировав со старта до финиша. Ферстаппен, таким образом, завоевал второй в карьере «большой шлем». Его напарник Серхио Перес финишировал вторым, третьим стал Ландо Норрис из «Макларена». Вдобавок к большому шлему, Макс выиграл также и спринт, заработав в результате данного Гран-при 34 очка (максимально возможное количество в 2022 году). Больше за один уикенд в истории зарабатывали только два первых призёра Гран-при Абу-Даби 2014 года, так как в том Гран-при начислялись двойные очки.

Четвертым стал Джордж Расселл на Mercedes, его напарник, многократный чемпион Льюис Хэмилтон, не смог добиться успеха ни в спринте, ни в гонке, финишировав в них 14-м и 13-м соответственно, и не заработав при этом очков. Лидер чемпионата Шарль Леклер из «Феррари» долгое время держался на третьем месте, но под конец гонки совершил ошибку и откатился на шестое место. «Астон Мартин» после трёх безочковых Гран-при с начала сезона заработал очки сразу двумя машинами — Феттель стал 8-м, а Стролл 10-м. Также очки заработали Боттас, Цунода и Магнуссен, за 5-е, 7-е и 9-е места соответственно. Сайнс и Риккардо получили очки в спринте, но в гонке столкнулись на первом круге по вине последнего, испанец сошёл, а австралиец финишировал последним.

Свободные заезды 
Первая тренировка прошла в условиях очень влажной трассы — хотя дождь, шедший с утра, уже прекратился. Из-за этого не удалось протестировать новинки, которые привезли многие команды. Фактически, это был первый боевой выезд новых машин в таких условиях. Произошло несколько вылетов, но серьёзных аварий не было, при этом почти каждый вылет сопровождался появлением красных флагов. Быстрейшими стали гонщики Феррари Леклер и Сайнс.

Вторая тренировка, по регламенту уикенда со спринтом проведённая уже после квалификации, проходила в солнечную и тёплую погоду. Принять участие Риккиардо и Боттас не смогли — пришлось устранять различные неполадки, Ландо Норрис также толком не тренировался, проехав всего несколько кругов также из-за технических проблем. Быстрейшими стали Расселл и Перес.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Дождь. Воздух +12 °C, трасса +15…14 °C

Согласно регламенту, квалификация проводилась в пятницу и определяла места на старте спринта. При этом если в прошлом году обладателем поула считался победитель спринта, то в этот раз правила считали таковым победителя квалификации.

К моменту начала первой сессии трасса почти совсем просохла, но многие гонщики поначалу все же использовали промежуточные шины. На машине Албона загорелись тормоза, а затем и вовсе взорвалась шина, как оказалось позже — из-за ошибочных настроек баланса тормозной системы. Сессия была снова прервана. После паузы быстрейшим оказался Леклер, а выбыли гонщики «Альфа Таури», «Уильямса», а также Окон.

В начале второй сессии начал собираться дождь, и все поспешили показать хоть какое-то время. Разбил машину Сайнс, что привело к новой паузе для очистки трассы, а когда она закончилась, начался дождь — и в результате никому не удалось улучшить, хотя некоторые гонщики пытались это сделать. Лучшим остался Ферстаппен, а выбыли Стролл, Чжоу, Шумахер — и гонщики Мерседеса, оказавшиеся 11-м и 13-м! Последний раз оба гонщика немецкой команды оказывались за бортом финальной части квалификации почти за десять лет до этого - в Гран-при Японии 2012 года, когда Шумахер и Росберг стали 13-м и 15-м.

В финальной сессии из-за влажной трассы первые попытки были проведены на промежуточных шинах. В третий раз сессия была остановлена красными флагами из-за вылета Магнуссена, при том что датчанин даже смог самостоятельно доехать до боксов. Боевое время продлилось недолго — на трассе остановился Боттас, для эвакуации которого потребовался четвёртый период красных флагов и 15 минут. До этого, правда, Ферстаппен успел показать лучшее время.

За оставшиеся три минуты улучшить свою позицию никому не удалось, — более того, вылетел Ландо Норрис, и в пятый раз появились красные флаги. Квалификацию было решено не продолжать, так что поул достался Ферстаппену, вторым стал Леклер. Вылет не помешал Норрису завоевать третье место, четвёртым стал Магнуссен, показав лучший результат в истории команды «Хаас».

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:24,311

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Спринт 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20 °C, трасса +29…27 °C

На старте спринта Леклер обогнал Ферстаппена и вышел на первое место, но к концу дистанции чемпион мира смог лучше сохранить шины и за счёт этого вернул себе лидерство. На старте столкнулись Гасли и Чжоу — первый отделался пробитым колесом, а второй сошёл. Алонсо активно боролся, за что даже получил предупреждение в виде чёрно-белого флага — но все равно потерял по отношению к старту четыре места, как и Магнуссен. Цунода и Перес наоборот, по четыре места отыграли, последнему это позволило оказаться на втором ряду стартового поля. Сайнс и вовсе отыграл почти все отставание в квалификации и стал четвёртым, поднявшись сразу на шесть мест.

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +13 °C, трасса +17…16 °C

Старт гонки прошел на влажной трассе — за час до начала прошел дождь, так что все гонщики использовали промежуточные шины. Ферстаппен сохранил первую позицию, позади Леклер пропустил Переса и Норриса, британца достаточно быстро удалось обогнать, а вот с мексиканцем это не получилось. Вследствие этого незадолго до финиша Леклер заехал в боксы за свежими шинами, чтобы попробовать поставить лучший круг — но через несколько кругов ошибся, сломал об стену переднее крыло и в результате откатился на 9-е место, которое к финишу удалось превратить в 6-е. Риккардо и Сайнс столкнулись на старте, что вызвало появление машины безопасности. Испанец сошел, а австралиец поехал в боксы менять испорченную резину. Также на старте столкнулся с Алонсо и вылетел Шумахер, но смог вернуться на трассу. Для Алонсо инцидент тоже не прошел бесследно — после рестарта на 5-м круге его машина потеряла часть бокового понтона, и к 7-му кругу он сошел.

Пролидировав всю дистанцию, Ферстаппен завоевал второй в карьере «Большой шлем». Перес спокойно финишировал вторым, третье место благодаря ошибке Леклера досталось Норрису. Четвертым финишировал Расселл, продолжив тем самым серию результативных финишей. Также очки заработали Боттас и Цунода (5-й и 7-й соответственно). «Астон Мартины» заработали очки впервые в сезоне, причем сразу обеими машинами — Феттель стал 8-м, а Стролл 10-м. Магнуссен одно время поднимался до 5-го места, но постепенно растерял все преимущество и в результате опустился на 9-е место.

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:18,446, поставлен на 55 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Гран-при Эмилии-Романьи
Спорт в Италии в 2022 году
Апрель 2022 года